Großner oder Grossner ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Grossner (auch Claus Großner; 1941–2010), deutscher Banker, Publizist und Journalist
 Julia Großner (* 1988), deutsche Beachvolleyballspielerin
 Simone Großner (* 1977), deutsche Politikerin (CDU)